Палагнюк — украинская фамилия.
 Палагнюк, Василий Васильевич (род. 1991) — украинский футболист, нападающий.
 
 Палагнюк, Иван Иванович (1923—2003) — советский кочегар, Герой Социалистического Труда.
  (род. 1966) — украинский военный, полковник, участник конфликта в Донбассе, замначальника штаба Оперативного командования «Восток».
  (род. 1961) — американский игровой дизайнер.
 Палагнюк, Чарльз (Чак Паланик, род. 1962) — американский писатель и журналист.